Struha steht für:

 Struha (Ukraine), Dorf in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj

 Struha (Elbe), Nebenfluss der Elbe in Tschechien
 Struha (Hnyla Lypa), Nebenfluss der Hnyla Lypa in der ukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk
 Struha (Pina), Nebenfluss der Pina in Weißrussland
 Struha (Wereschtschyzja), Nebenfluss der Wereschtschyzja in der ukrainischen Oblast Lwiw